«Спартак-Волгоград» — российский ватерпольный клуб из Волгограда.

Создан в 1994 году. Является самым титулованным мужским ватерпольным клубом России — 12 раз становился чемпионом России, 12 раз выигрывал Кубок России, 1 раз — Суперкубок России, в 2014 году стал обладателем Кубка Европы. Игроки команды регулярно приглашаются в ватерпольную сборную России, в составе которой становились призёрами Олимпиад, победителями розыгрыша Мировой лиги и Кубка мира, призёрами чемпионатов мира и Европы. Генеральный спонсор клуба — «Лукойл».

В сезоне 2015/16 в высшем дивизионе мужского чемпионата России выступал не только основной состав «Спартака», но и «Спартак-Волгоград 2».

Результаты выступлений в чемпионатах России и Кубке России

Женская команда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Ватерпольные клубы России
Спортивные клубы Волгограда
Лукойл